

Astronomia 
 Cratere Bergstrand – cratere sulla faccia nascosta della Luna

Persone 
 Kim Bergstrand – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese
 Kristina Bergstrand – giocatrice svedese di hockey su ghiaccio
 Nanne Bergstrand – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese